Les demi-finales de la Ligue mondiale de hockey sur gazon masculin 2012-2014 se sont déroulées du 13 au 23 juin à Rotterdam, et du 29 juin au 7 juillet 2013 à Johor Bahru. Les 3 premiers de chaque tournoi plus le  le meilleur classement mondial sont qualifiés pour la finale. De plus, ces mêmes équipes se qualifient aussi pour la Coupe du monde 2014.

Équipes qualifiées

Demi-finale Rotterdam

Tableau final

Classement final 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Demi-finale Johor Bahru

Tableau final

Classement final 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Équipes qualifiées pour la finale 

Ligue mondiale de hockey sur gazon masculin 2012-2014 - demi-finales
Événement sportif à Rotterdam
Événement sportif en Malaisie
Compétition de hockey sur gazon aux Pays-Bas